Landkreis Kitzingen, een district in de Duitse deelstaat Beieren
 Kitzingen (stad), een stad in dit district